Cachan o Cachán puede referirse a:
 Cachán (España), aldea española de la parroquia y municipio de Riotorto, provincia de Lugo, Galicia.
 Cachan (Francia), comuna francesa del departamento de Valle de Marne, región de Isla de Francia.
 Cachán de Echeverría, localidad mexicana del municipio de Aquila, estado de Michoacán de Ocampo.